MDZ steht für:
 Moskauer Deutsche Zeitung
 Münchener Digitalisierungszentrum 
 Medizinischer Beratungsdienst der Zahnärzte 
 Flughafen Mendoza (IATA-Code) in Argentinien

mdz steht für:
 Suruí (ISO-639-3-Code), Dialekt des Akwáwa-Dialektclusters, Tupí-Guaraní-Sprache in West-Brasilien

MDZ